Шиловичская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Шиловичская волость (Волковысский уезд) — в составе Гродненской губернии
 Шиловичская волость (Слонимский уезд) — в составе Гродненской губернии
 Шиловичская волость (Духовщинский уезд) — в составе Смоленской губернии